Heuilley ist Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Heuilley-le-Grand im Département Haute-Marne
 Heuilley-sur-Saône im Département Côte-d’Or
 Heuilley-Cotton, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Marne